A "Vilmos gloucesteri herceg" cím a következő személyekre vonatkozhat:

Vilmos Henrik gloucesteri és edinburgh-i herceg (1743–1805), II. György brit király unokája, III. György brit király öccse.
Oldenburgi Vilmos gloucesteri herceg (1689–1700), Anna brit királynő egyetlen csecsemőkort túlélt gyermeke, 11 éves korában hunyt el.
Vilmos gloucesteri herceg (1941–1972), Henrik gloucesteri herceg elsőszülött fia, 1972-ben egy repülőbalesetben vesztette életét.